Флеш дю Сюд (, ) — шоссейная многодневная велогонка, с 1949 года проводящаяся по дорогам Люксембурга. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 2.2.

Призёры 

|-
| 1949
|  Роберт Бинц	
|  Хенри Касс	
|  Альберт Кирхен
|-
| 1951
|  Шарли Голь	
|  Леон Миллет	
|  Роджер Людвиг
|-
| 1952
|  Роберт Людвиг	
|  Шарли Голь	
|  Андре Мус
|-
| 1953
|  Шарли Голь	
|  Ян Плантаз	
|  Мартинус Кёйтен
|-
| 1954
|  Вилли Грамсер	
|  Раймонд Якобс	
|  Ги Бадино
|-
| 1955
|  Тео Симон	
|  Арнольд Элен	
|  Жан Фурно
|-
| 1956
|  Рин ван Гринсвен	
|  Пит Де Йонг	
|  Клод Вальдоис
|-
| 1957
|  Камилль Йост	
|  Доминик Заго	
|  Вальтер Вислет
|-
| 1958
|  Вилли Ванден Берген	
|  Луис Легрос	
|  Гил Монен
|-
| 1959
|  Бруно Мартинато	
|  Гюнтер Тюллер	
|  Эдмонд Якобс
|-
| 1960
|  Раймонд Якобс	
|  Бруно Мартинато	
|  Эдмонд Якобс
|-
| 1961
|  Аугуст Корте	
|  Раймонд Якобс	
|  Эдмонд Якобс
|-
| 1962
|  Николас Манзо	
|  Вилли Монти	
|  Фердинанд Бонман
|-
| 1963
|  Джонни Шлек	
|  Николас Манзо	
|  Раймонд Якобс
|-
| 1964
|  Эди Шюц	
|  Норберт Ван Каувенберге	
|  Хенк де Йонг
|-
| 1965
|  Эди Шюц	
|  Бернар Гую	
|  Дитер Кослар
|-
| 1966
|  Ортвин Чарновски	
|  Мартин Гомберт	
|  Джоси Йоханнс
|-
| 1967
|  Роджер Гильсон	
|  Ян Спетгенс	
|  Джоси Йоханнс
|-
| 1968
|  Ги Буатрелль	
|  Мартин Гомберт	
|  Роджер Гильсон
|-
| 1969
|  Роджер Гильсон	
|  Роланд Сманиотто	
|  Йорг Франк
|-
| 1970
|  Вальтер Бюрки	
|  Бен Юрианс	
|  Вим де Вал
|-
| 1971
|  Фонс ван Катвейк	
|  Гюстав Херманс	
|  Ад ван ден Хук
|-
| 1972
|  Альфред Гайда	
|  Роби Трейс	
|  Фредди Либутон
|-
| 1973
|  Эрни Кирхен	
|  Ферди Ройланд	
|  Клаус Йорденс
|-
| 1974
|  Йохан ван дер Мер	
|  Адри ван Хаувелинген	
|  Рейнхольд Грисе
|-
| 1975
|  Фаусто Стиц	
|  Ян Трибала	
|  Люсьен Дидье
|-
| 1976
|  Лучиано Сакер	
|  Джон ван Херверден	
|  Габриеле Мирри
|-
| 1977
|  Альф Сегерселль	
|  Матс Эрикссон	
|  Денис Эртвелдт
|-
| 1978
|  Альф Сегерселль	
|  Томми Прим	
|  Ким Андерсен
|-
| 1979
|  Конни Нейерц	
|  Морено Арджентин	
|  Жозе да Силва
|-
| 1980
|  Акасио да Силва	
|  Жан-Луис Шнейтер	
|  Гилберт Глаус
|-
| 1981
|  Жан-Луис Шнейтер	
|  Стелиос Васкос	
|  Фрэнсис да Сильва
|-
| 1982
|  Нил Мартин	
|  Хакан Ларссон	
|  Конни Нийерц
|-
| 1983
|  Хартмут Бюльц	
|  Пер Педерсен	
|  Петер Хилсе
|-
| 1984
|  Франсис да Силва	
|  Бьярне Рийс	
|  Йохн Хансен
|-
| 1985
|  Вим Еннен	
|  Арманд ван Мулкен	
|  Жозе да Силва
|-
| 1986
|  Роб Хармелинг	
|  Арьян Ягт	
|  Вернер Штюц
|-
| 1987
|  Ханс-Вернер Тейсен	
|  Паскаль Трибель	
|  Ален Лефевер
|-
| 1988
|  Люц Ниппен	
|  Стефан Спратт	
|  Рольф Гласнер
|-
| 1989
|  Даниэль Ланц	
|  Бен Спетьенс	
|  Паскаль Мейерс
|-
| 1990
|  Алекс Цулле	
|  Теди Риндеркнехт	
|  Вольфганг Лор
|-
| 1991
|  Роберт де Пул	
|  Александер Иванкин	
|  Роланд Мейер
|-
| 1992
|  Ян Остергард	
|  Йорг Паффрат	
|  Никлас Аксельссон
|-
| 1993
|  Лекс Недерлоф	
|  Хольгер Михелс	
|  Паскаль Трибель
|-
| 1994
|  Вольфганг Лор	
|  Кос Муренхаут	
|  Рето Матт
|-
| 1995
|  Клаус Дивальд	
|  Рето Матт	
|  Патрик Мостер
|-
| 1996
|  Марк Лотц	
|  Паскаль Трибель	
|  Микаэль Шликкау
|-
| 1997
|  Давид Данте	
|  Жак Петерс	
|  Карстен Крон
|-
| 1998
|  Ян Остергард	
|  Штефан Рютиман	
|  Микеле Фаварон
|-
| 1999
|  Ким Кирхен	
|  Йос Лукассен	
|  Лоуренс тен Дам
|-
| 2000
|  Джанпаоло Кеула	
|  Фредерико Берта	
|  Ян Остергард
|-
| 2001
|  Брэдли Уиггинс	
|  Тимо Шольц	
|  Ян Рамсауэр
|-
| 2002
|  Кристиан Вебер	
|  Ян Рамсауэр	
|  Стив Фоген
|-
| 2003
|  Давид Лосли	
|  Питер Мертенс	
|  Стефан Кунен
|-
| 2004
|  Энди Шлек	
|  Роман Петер	
|  Михаэль Хас
|-
| 2005
|  Вольфрам Висе	
|  Марцин Сапа	
|  Лаурент Дидье
|-
| 2006
|  Герайнт Томас	
|  Вольфрам Висе	
|  Эндрю Теннант
|-
| 2007
|  Борис Шпилевский	
|  Томаш Кендыс	
|  Виталий Кондрут
|-
| 2008
|  Марсель Висс	
|  Тиджей Ван Гардерен	
|  Денис Костюк
|-
| 2009
|  Симон Захнер	
|  Бен Гастауэр	
|  Майнт Беркенбосх
|-
| 2010
|  Лассе Бёхман	
|  Мадс Кристиансен	
|  Мартен де Йонге
|-
| 2011
|  Лассе Бёхман	
|  Харальд Точниг	
|  Боб Юнгельс
|-
| 2012
|  Боб Юнгельс	
|  Юлиан Керн	
|  Юре Гольчер
|-
| 2013
|  Михаэль Вальгрен	
|  Мирко Саджиорато	
|  Джои Росскопф
|-
| 2014
|  Гаэтан Билль	
|  Жоэль Зангерле	
|  Людовик Робет
|-
| 2015
|  Виктор де ла Парте	
|  Яспер Оккелун	
|  Гаэтан Билль
|-
| 2016
|  Серджио Соуза	
|  Рафаэль Фрейенштейн	
|  Серж Девортелар
|-
| 2017
|  Матья Квасина	
|  Марк Падун	
|  Риккардо Цойдль
|-
| 2018
|  Джанни Маршан	
|  Штефан Рабич	
|  Джимми Янссенс
|}

Победители по странам

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Флеш дю Сюд на FirstCycling 

Велогонки в Люксембурге
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года